

Palmarès

Club 
 
Montpellier: 2008-2009

Nazionale 
 
 2017

 
 Macedonia 2010

Collegamenti esterni 
 

Calciatrici della Nazionale francese